Domitia ist der Familienname folgender Personen:

 Domitia (Tante Neros) (* um 19 v. Chr.–59 n. Chr.), römische Adlige, Frau von Gaius Sallustius Crispus Passienus 
 Domitia Calvina, Tochter von Lucius Calpurnius Bibulus
 Domitia Decidiana († nach 98), römische Adlige, Frau von Gnaeus Iulius Agricola
 Domitia Faustina, Tochter von Kaiser Mark Aurel
 Domitia Lepida  (um 10 v. Chr.–54 n. Chr.), Mutter von Valeria Messalina
 Domitia Longina (* vor 55–126/140), römische Matrona, Frau von Kaiser Domitian
 Domitia Lucilla die Ältere, Großmutter von Mark Aurel
 Domitia Lucilla die Jüngere, Mutter von Mark Aurel
 Domitia Paulina (um 75–um 130), Schwester von Kaisers Hadrian